Ди Кларк (, полное имя: Delectus Clark, 7 ноября 1938 — 7 декабря 1990) — американский ритм-н-блюзовый певец, наиболее известный по серии хитов в ритм-н-блюзовых и поп-чартах в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Среди этих хитов — песня , продавшая в 1961 году в США в более чем миллионе экземпляров. Она достигла 2 места в Billboard Hot 100 и 3 места в ритм-н-блюзовом чарте «Билборда» и.

По свидетельству музыкального сайта AllMusic, Ди Кларк — «один из самых успешных ритм-н-блюзовых певцов конца 1950-х — начала 1960-х годов»,

Дискография 
 См. «Dee Clark § Chart singles» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 Ди Кларк  на сайте AllMusic
 Биография Ди Кларка  на сайте Тома Саймона

Родившиеся в 1938 году
Умершие в 1990 году
Певцы и певицы США
Поп-музыканты США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Родившиеся в округе Миссисипи (Арканзас)
Персоналии:Чикаго
Исполнители Vee-Jay Records
Умершие от инфаркта миокарда
Умершие в округе Кобб
Певцы и певицы XX века